Luigi Castagnola, pallanuotista italiano
 Luigi Castagnola, politico italiano
 Luigi Castagnola, generale italiano